Estadio Miguel Grau ist der Name folgender Sportstadien:

 Estadio Miguel Grau (Callao), Stadion in Callao, Peru
 Estadio Miguel Grau (Piura), Stadion in Piura, Peru